Миккельсен () — датская фамилия.

Известные носители 
 Миккельсен, Андреас (род. 1989) — норвежский автогонщик.
 Миккельсен, Байнта (род. 1976) — фарерская футболистка и функционер.
 Миккельсен, Генриетт (род. 1980) — датская гандболистка.
 Миккельсен, Лайла (1940—2023) — норвежский кинорежиссёр и продюсер.
 Миккельсен, Ларс (род. 1964) — датский киноактёр, брат Мадса Миккельсена.
 Миккельсен, Мадс (род. 1965) — датский киноактёр.
 Миккельсен, Мадс Боэ (род. 1999) — фарерский и датский футболист.
 Миккельсен, Оулавур (род. 1992) — фарерский футболист.
 Миккельсен, Пер (род. 1966) — фарерский футболист, тренер и судья.
 Миккельсен, Петер (1960—2019) — датский футбольный арбитр.
 Миккельсен, Петур (род. 1990) — фарерский футболист.
 Миккельсен, Терье (род. 1957) — норвежский дирижёр.
 Миккельсен, Тобиас (род. 1986) — датский футболист.
 Миккельсен, Эйнар (1888—1971) — датский полярный исследователь, писатель.
 Миккельсен, Якуп (род. 1970) — фарерский футболист и тренер.

См. также